Орля () — польский дворянский герб.

Описание 
В белом поле красный летящий орел с хвостом, но без головы, вместо которой белая шестиугольная звезда (у иных цветок). В XIV веке знамя это было принесено из Венгрии. Сас по-венгерски значит орёл.

Герб используют

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением пяти страусовых перьев